Alberto Sironi –  regista italiano
 Alberto Sironi –  calciatore italiano